Военные манёвры:

 Военные учения — тренировочная имитация боевых или военных действий.
 Войсковой манёвр — организованное передвижение войск.